Monda puede referirse a:
Monda: un municipio español de la comunidad autónoma de Andalucía, situado en la provincia de Málaga
Munda: antigua colonia romana en Bætica (Hispania)
Las Mondas:  fiestas que se celebran en el municipio castellano-manchego de Talavera de la Reina (Toledo) España
 Cáscara o piel de algunos alimentos, especialmente los frutos secos
 Época de la poda de los árboles

Véase también